Фінал Кубка Іспанії з футболу 2021 — футбольний матч, що відбувся 17 квітня 2021. У ньому визначився 119 переможець кубку Іспанії. Володарем кубка стала «Барселона» (це 31-й успіх у цьому турнірі в історії клуба).

Передмова 
У зв'язку з пандемією COVID-19 на матчі були відсутні глядачі.

Шлях до фіналу

Подробиці

Посилання 
 Список фіналів на RSSSF  

Фінали кубка Іспанії з футболу
2021 у футболі
2021 в іспанському спорті